Ша́фер (; ) — лицо, состоящее при женихе или невесте в свадебной церемонии и держащее венец над их головами во время проведения церковного обряда венчания.

Фамилия 
 Шафер, Владислав (1886—1970) — польский биолог, ботаник.
 Шафер, Келли (урождённая Вуд; род. 1981) — шотландская кёрлингистка.
 Шафер, Натали (1900—1991) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Шафер, Нахман Гершевич (Наум Григорьевич) (1931—2022) — советский и казахский музыковед, коллекционер, композитор и литературовед.
 Шафер, Рэймонд Мюррей (1933—2021) — канадский композитор, писатель, педагог и защитник окружающей среды.

Другое 
 «Шафер» — американский фильм 1999 года.

См. также 

 
 
  Шаферман, Гарольд Давидович (1932—1994) — поэт-песенник, известный как Игорь Шаферан.